Gräßel ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Gräßel (* 1959), deutscher Mediziner
 Franz Gräßel (1861–1948), deutscher Maler

Siehe auch:
 Grässel
 Gräsel